Вильвока́нс () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Южный Анноне. Округ коммуны — Турнон-сюр-Рон.

Код INSEE коммуны — 07342.

Коммуна расположена приблизительно в 440 км к юго-востоку от Парижа, в 65 км южнее Лиона, в 55 км к северу от Прива. Вильвоканс назван в честь протекающей рядом реки.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1195 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 777 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 556 были экономически активными, 221 — неактивными (показатель активности — 71,6 %, в 1999 году было 72,8 %). Из 556 активных работали 512 человек (283 мужчины и 229 женщин), безработных было 44 (15 мужчин и 29 женщин). Среди 221 неактивных 58 человек были учениками или студентами, 94 — пенсионерами, 69 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш